Toto je seznam obcí v departementu Charente-Maritime ve Francii, jichž je celkem 472:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Charente-Maritime